

Astronomia 
 265490 Szabados – asteroide del sistema solare

Geografia 
 esonimo ungherese del comune slovacco di Čierna Lehota (Košice) facente parte del distretto di Rožňava

Persone 
 Eugenio Szabados – scacchista italiano di origini ungheresi (1898-1974)
 László Szabados – nuotatore ungherese (1911-1992)